Amazing Stories puede referirse a:

Amazing Stories, serie de televisión estadounidense dirigida por Steven Spielberg entre 1985 y 1987;
Amazing Stories, serie de televisión estadounidense de 2020;
Amazing Stories, revista estadounidense de ciencia ficción lanzada en abril de 1926;
Amazing Science Stories, revista británica de ciencia ficción lanzada en 1951.